Институт технологических исследований штата Сан-Паулу () — научно-исследовательский институт в городе Сан-Паулу, Бразилия. Институт был основан в 1899 году как Лаборатория сопротивления материалов Политехнической школы USP. Сейчас это один из крупнейших и важнейших научно-исследовательских институтов страны. Институт сотрудничает с Секретариатом развития штата Сан-Паулу, проводя административную координацию, и уделяет значительное внимание публичной политике.

IPT занимает площадь около 94 тыс. м ² лабораторий и других помещений, расположенных в 62 зданиях, 72 лабораториях и 25 отделах на территории Университетского городка Арманду ди Саллеса Оливейры в Сан-Паулу.

Институт административно делится на 14 технических подразделений:
 Центр морской инженерии (Centro de Engenharia Naval e Oceânica);
 Центр интегрированных струкрур и оборудования (Centro de Integridade de Estruturas e Equipamentos);
 Центр метрологии жидкостей (Centro de Metrologia de Fluidos);
 Центр метрологии в химии (Centro de Metrologia em Química);
 Центр механической и электрической метрологии (Centro de Metrologia Mecânica e Elétrica);
 Центр работ по инфраструктуре (Centro de Obras de Infra-Estrutura);
 Центр информационных технологий, автоматизации и мобильности (Centro de Tecnologia da Informação, Automação e Mobilidade);
 Центр технологии процессов и продуктов (Centro de Tecnologia de Processos e Produtos);
 Центр технологии лесных ресурсов (Centro de Tecnologia de Recursos Florestais);
 Центр технологий окружающей среды (Centro de Tecnologias Geoambientais);
 Центр технологий индустрии моды (Centro Tecnológico da Indústria da Moda);
 Центр технологий искусственной среды (Centro Tecnológico do Ambiente Construído);
 Ядро технологического обслуживания малого бизнеса (Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena Empresa);
 Ядро экономики и управления технологиями (Núcleo de Economia e Administração de Tecnologia).

В IPT работают около 511 исследователей, 405 инженеров, 115 работников служб обслуживания, 255 административных работников, 310 молодых ученых, 647 независимых сотрудников, всего 2200 человек.

Ссылки 
 Официальная страница IPT
 Официальная страница Академического Центра IPT
 Библиотека электронных диссертаций IPT

Институты по алфавиту
Здания и сооружения Сан-Паулу